Förkortningen SVR har flera betydelser:
 Super Video Recorder (SVR), tidigt format för videobandspelare, se Video Cassette Recording 
 Ryska federationens underrättelsetjänst (SVR), se Ryska federationens yttre underrättelsetjänst
 Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund
Stockholms Vildfågel Rehab, en ideell organisation som rehabiliterar sjuka och skadade vilda fåglar